Сервент (компьютер) — название узла файлообменной сети, одновременно обладающего функциональными возможностями сервера и клиента.
 Сервент — ранее свободный человек, который обязывался работать без оплаты на другого человека в течение определённого времени.